Les Cadiens sont un peuple américain de la Louisiane descendants des Acadiens.
Le français cadien est une variété de français parlée essentiellement en Louisiane, particulièrement dans le sud de l'État. 
Les Cadiens sont les habitants de la planète Cadia dans l'univers du jeu de figurines Warhammer 40,000.